Shawmut ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Shawmut (Alabama)
 Shawmut (Arizona)
 Shawmut (Arkansas)
 Shawmut (Maine)
 Shawmut (Montana)
 Shawmut (Pennsylvania)

sowie der Shawmut-Halbinsel, auf der Boston errichtet wurde.

Shawmut als Teil von Firmierungen:
 Shawmut Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Shawmut, U-Bahnhof in Boston